Ямайка принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбертвиле (Франция) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Вновь страну представляли только бобслеисты, которые на этот раз смогли выставить два экипажа в соревнованиях двоек.

Результаты

Бобслей

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года